2 miejscowości w Polsce: 
 Zaorze – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Czerwin 
 Zaorze – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Goworowo 
inne:
 Zaorze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie małoryckim, w sielsowiecie Czerniany

Zobacz też: Radwany-Zaorze